Самос — власна назва.

Топоніми

Самос — острів у Егейському морі.
 Самос (ном) 
 Самос (місто) 
 Самос (поліс) — сучасне місто Піфагорія.
 Самос — одна з античних назв Самі (Кефалонія).

Самос (Іспанія) — муніципалітет.
 Самоський монастир святого Юліана